Diagoras (persoon), Oud-Grieks dichter
Diagoras (geslacht), geslacht van Phasmatodea (wandelende takken en wandelende bladeren)
Diagoras Rodos, Griekse voetbalclub